Meria se poate referi la:

 Meria, comună în departamentul Haute-Corse din estul Franței
 Meria, sat în comuna Lunca Cernii de Jos din județul Hunedoara, Transilvania, România.